En Pologne, Sobolewo désigne :

 Sobolewo, un village dans le powiat de Suwałki, voïvodie de Podlachie,
 Sobolewo, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.